ТАЭ — многозначная аббревиатура:
 ТАЭ — тяжёлая авиационная эскадрилья
 ТАЭ — транспортная авиационная эскадрилья

См. также 
 ТАЭД — тетраацетилэтилендиамин
 ТАЭС — топливо для атомных электростанций
 ТАЭС — технологии автономного энергоснабжения
 ТАЭС — Тяньваньская атомная электростанция (КНР)
 УТАЭ — военно-транспортная авиационная эскадрилья
 УТАЭ — учебно-тренировочная авиационная эскадрилья
 Таэ
 TAE